Fabian Edelstam kan syfta på:

 Fabian Edelstam (1803–1857), svensk jurist
 Fabian Edelstam (1874–1940), svensk kammarherre